Pogobien ist ein deutscher Ortsname:
 Mittel Pogobien, 1938 bis 1945 Mittelpogauen, Ort im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Pogobie Średnie im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Vorder Pogobien, 1938 bis 1945 Vorderpogauen, Ort im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, nach 1945: Pogubie Przednie, untergegangenes Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hinter Pogobien, 1933 bis 1945 Hirschwalde, Ort im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Pogobie Tylne im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen